Појам  може да се односи на:

Кристина, краљица Шведске, краљица Шведске
 Кристина Ингесдотер Шведска